s-поляризация — одна из возможных поляризаций света, падающего на плоскую границу раздела двух сред. Для s-поляризации напряжённость электрического поля электромагнитной волны перпендикулярна плоскости падения и параллельна плоскости границы раздела сред.

Другая возможная поляризация называется p-поляризацией .

При падении луча на плоскую поверхность отражённый и преломлённый лучи лежат в одной с ним плоскости, так называемой плоскости падения.

Согласно закону отражения, угол отражения, то есть угол между нормалью к поверхности и отражённым лучом, равен углу падения. Оба угла обозначены α на рисунке.

Угол преломления β определяется законом Снеллиуса.

При нормальном падении луча света на поверхность обе возможные поляризации являются s-поляризациями.

Если луч света падает на проводящую поверхность, то напряжённость электрического поля s-поляризованной волны на поверхности (тангенциальная) должна быть непрерывной. Этим граничным условием определяются формулы Френеля для отражения и преломления света.

Литература 
 

Оптика
Страницы с непроверенными переводами